Cryptosphaeria är ett släkte av svampar. Cryptosphaeria ingår i familjen Diatrypaceae, ordningen kolkärnsvampar, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Kolkärnsvampar
Cryptosphaeria